Tanneguy du Chastel ist der Name folgender Personen:

* Tanneguy I. du Chastel († 1352/1356), französischer Kommandant von Brest 
 Tanneguy III. du Chastel (1369–1449), französischer Beamter 
 Tanneguy IV. du Chastel (1425?–1477), französischer Edelmann und Sammler

Siehe auch:
 Charles Marie Tanneguy Duchâtel (1803–1867), französischer Staatsmann